Ana Dabović (née en 1989), joueuse serbe de basket-ball
Dejan Dabović (1944-2020), joueur yougoslave de water-polo
Milica Dabović (née en 1982), joueuse serbe de basket-ball